Slepče (makedonska: Слепче) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Slepče ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Slepče är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Tri Buki,  meter över havet,  kilometer öster om Slepče. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer söder om Slepče. 

Omgivningarna runt Slepče är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Slepče är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dolneni (kommun)